Becherbach ist ein geographischer Name in Rheinland-Pfalz:

Ortsgemeinden im Landkreis Bad Kreuznach:
 Becherbach bei Kirn 
 Becherbach (Pfalz)

Gewässer:
 Becherbach (Lauter), rechter Zufluss der Lauter oder Waldlauter in Katzweiler, Landkreis Kaiserslautern
 Becherbach (Odenbach), rechter Zufluss des Odenbachs in Ginsweiler, Landkreis Kusel
 Becherbach (Schwalb), linker Zufluss der Schwalb vor Hornbach, Landkreis Südwestpfalz